Horgan ist der Familienname folgender Personen:

 Aisleyne Horgan-Wallace (* 1978), britische Filmschauspielerin
 Amelia Horgan, britische Philosophin
 Anthony Horgan (* 1976), irischer Rugby-Union-Spieler
 Cara Horgan, britische Schauspielerin
 Daryl Horgan (* 1992), irischer Fußballspieler
 Denis Horgan (1871–1922), irischer Leichtathlet
 Joe Horgan (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler

 Neal Horgan (* 1979), irischer Fußballspieler
 Patrick Horgan (1929–2021), britisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Horgan (1903–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 Samuel Horgan (* 1987), neuseeländischer Straßenradrennfahrer
 Shane Horgan (* 1978), irischer Rugby-Union-Spieler
 Terence Horgan (* 1948), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 Horgen (Begriffsklärung)